Bieg na 500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 rozegrano 4 lutego na torze Eisschnelllaufbahn Innsbruck. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Terry McDermott z USA, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964